

Film 
 Bergen – film del 1943 diretto da Harry Ivarson

Geografia

Belgio 
 Bergen – nome fiammingo della città di Mons nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)

Francia 
 Bouchavesnes-Bergen – comune del dipartimento della Somme (Piccardia)

Germania 
 Bergen – città della Bassa Sassonia
 Bergen – comune della Baviera (circondario di Traunstein)
 Bergen – comune della Baviera (circondario di Weißenburg-Gunzenhausen)
 Bergen – comune della Sassonia
 Bergen – comune della Renania-Palatinato
 Bergen an der Dumme – comune della Bassa Sassonia
 Bergen auf Rügen – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Bergen – frazione della città di Luckau (Brandeburgo)
 Bergen – quartiere della città di Bochum (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Italia 
 Wälsch-Bergen – nome (desueto) in lingua tedesca della città di Bergamo (Lombardia)

Norvegia 
 Bergen – città della contea di Vestland

Paesi Bassi 
 Bergen – comune della provincia dell'Olanda Settentrionale
 Bergen – comune della provincia di Limburgo
 Bergen op Zoom – città della provincia di Brabante Settentrionale

Repubblica Ceca 
 Bergen, oggi Perná – comune della Moravia Meridionale (distretto di Břeclav)

Stati Uniti 
 Bergen – città della Contea di McHenry, Dakota del Nord
 Bergen – città della Contea di Genesee, New York
 Bergen – città della Contea di Marathon, Wisconsin
 Bergen – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Personaggi 
 Candice Bergen (1946), attrice statunitense
 Bob Bergen (1964), attore statunitense
 Steve von Bergen (1983), calciatore svizzero
 Erich Bergen (1985), attore statunitense

Pagine correlate 
 Bergern – pagina di disambiguazione